

Мереке — аул, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Мереке — село, Наурзумський район, Костанайська область
 Мереке — село, Таскалинський район, Західно-Казахстанська область